

Patronyme
 Millard Meiss, historien américain spécialiste de l'art.
 Honel Meiss, rabbin français.
 Léon Meiss, président du Consistoire central israélite de France.

Homonymie
Homonymie de patronyme